Кэ́ри Сама́нта Вю́рер (; ) — американская актриса, фотомодель и певица.

Биография 
Кэри Вюрер родилась 28 апреля 1967 года в Брукфилде и была одной из четырёх детей. Семья Вюрер имеет немецкие и черокийские корни. Кэри училась в школе драматического искусства, в Манхэттенском колледже, Колумбийском университете и Королевской Академии драматического искусства в Лондоне.

В 1988 году была ведущей шоу «Remote Control», а в 1991—1992 годах — виджеем на канале MTV. В 1998 и 2000 году она снималась для журнала Playboy. В 1999 году выпустила сольный альбом «Shiny».

Помимо ролей в кино и телевидении, известна также благодаря воплощению образа специального агента Тани Адамс в видеороликах к стратегическим компьютерным играм Command & Conquer: Red Alert 2 и Command & Conquer: Yuri’s Revenge.

С 1997 по 2000 год снималась в сериале «Скользящие». В 2014 году снялась в фильме «Акулий торнадо 2».

Личная жизнь 
С 1995 по 1999 год была замужем за Дэниелом Сэлиным.

С 2003 года Кэри замужем за Джеймсом Скурой. У них есть сын Энцо Скура (род. в январе 2004) и дочери Эванджелин Лотус Скура (род. 27 марта 2006) и Эхо Луна Скура (род. 8 сентября 2008).

Фильмография

Награды и номинации

Актриса

Модель 
 1999 — заняла 36 место в списке журнала Maxim «50 sexiest woman countdown» и 3 место в списке журнала Maxim «Hottest Women of Horror Movies».
 2000 — заняла 76 место по мнению журнала FHM в списке «100 самых сексуальных женщин мира».
 2001 — заняла 73 место по мнению журнала FHM в списке «100 самых сексуальных женщин мира».

Примечания

Ссылки 

Актрисы телевидения США
Актрисы озвучивания США
Поп-вокалисты США
Киноактрисы США
Выпускники Колледжа Мэримаунт Манхэттен
Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета
Выпускники Колумбийского университета